Агаси́ Цола́кович Манукя́н (; 27 марта 1967, Ленинакан, Армянская ССР — 19 марта 2018) — советский и армянский борец греко-римского стиля, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (1994, 1995), обладатель Кубка мира (1988), чемпион мира (1993). Мастер спорта СССР международного класса (1987).

Биография 
Агаси Манукян родился 27 марта 1967 года в Ленинакане. Начал заниматься борьбой в 1977 году под руководством Арама Саркисяна. В 1987 году выиграл чемпионат мира среди молодёжи. В 1988 году был привлечён в состав национальной сборной СССР, стал в её составе обладателем Кубка мира.

После обретения Арменией независимости выступал за национальную сборную этой страны. Уже на дебютном для себя чемпионате мира 1993 года в Стокгольме завоевал звание чемпиона мира. В финале он победил известного российского борца, двукратного чемпиона мира и Европы Александра Игнатенко. Благодаря этому успеху Агаси Манукян вошёл в историю как первый борец и второй (после боксёра Ншана Мунчяна) спортсмен, который стал чемпионом мира под флагом независимой Армении.

В дальнейшем Агаси Манукян дважды становился призёром чемпионата Европы, был участником Олимпийских игр в Атланте.
В 1996 году завершил свою спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью. В 1998–1999 годах был главным тренером молодёжной сборной Армении. В 2001–2004 годах работал в Спорткомитете Ширакской области Армении. В 2006 году переехал в США. С 2011 года работал в Олимпийском образовательном центре, расположенном в городе Маркетт (штат Мичиган).

Семья 
 Манукян, Михаил Цолакович (род. 1964) — брат, советский борец греко-римского стиля чемпион СССР и чемпион Европы (1984) среди молодёжи.
 Манукян, Самвел Цолакович (род. 1974) — брат, армянский борец греко-римского стиля, чемпион Армении, участник Олимпийских игр (1996).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации объединённых стилей борьбы
 Профиль на сайте Олимпийского образовательного центра США

Борцы СССР
Борцы Армении
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Тренеры по борьбе